Roberto Parra es el conjunto del nombre propio Roberto y el primer apellido Parra que puede referirse a:

Personajes 
 Roberto Parra Mateo (1976-), atleta español.
 Roberto Parra Sandoval (Tío Roberto, 1921-1995), cantautor chileno.
 Roberto Parra Dorantes (1980-), filósofo mexicano.